Shear kan som auktorsförkortning betyda:

 Cornelius Lott Shear
 William A. Shear

Robotskapade auktorsförkortningar